Gli Euripontidi () furono una dinastia di re che regnò sulla città di Sparta assieme agli Agiadi. Il loro potere durò fino alla fine del III secolo a.C..

Affermavano di provenire dalla stirpe di Procle, figlio di Aristodemo e quindi di essere discendenti diretti di Eracle. Loro eponimo fu Euriponte, nipote di Procle e quindi sesto discendente di Eracle. Tuttavia esistono differenti versioni relative alla descrizione della discendenza di Eracle. Quella indicata da Erodoto riporta il seguente ordine: Procle, Euriponte, Pritani, Polidecte, Eunomo, Carillo o Carilao, Nicandro, Teopompo, Anassandrida, Archidamo, Anassilao, Leotichida, Ippocratida, Agesilao, Menare, Leotichida. Quella proposta da Pausania indica la seguente successione: Teopompo, Archidamo (premorto al padre), Zeussidamo, Anassidamo, Archidamo I, Ippocratida, Agasicle, Menare, Leotichida.

Albero genealogico

Collegamenti esterni 
 

Re di Sparta